T18, T-18, T 18 steht für:
 T-18, der erste in größerer Serie gebaute sowjetische Panzer
 T18 Boarhound,  ein US-amerikanischer Spähpanzer des Zweiten Weltkriegs
 Variante T18 des Coupe Toyota Celica  von 1989 bis 1994
 T 18 (1940), ein Boot des Typs Torpedoboot 1937 der Kriegsmarine
 Preußische T 18, die letzte für die Preußischen Staatseisenbahnen entwickelte Personenzug-Tenderlokomotive
 DR-Baureihe T 18.10, zwei turbinengetriebene Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn 
 Slingsby T.18 Hengist,  ein britischer Lastensegler im Zweiten Weltkrieg